Такмичење у скоку мотком за мушкарце, било је, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2008. у Пекингу, Кина. Такмичење је одржано 20. и 22. августа на Националном стадиону.

Учесници 
Учествовало је 38 такмичара из 25 земаља.

 (1) 
 (2)
 (1) 
 (1) 
 (2) 
 (1) 
 (1) 
 (1)
 (1) 
 (1) 
 (1) 
 (1) 
 (3)
 (1) 
 (3) 
 (1) 
 (3) 
 (1) 
 (1) 
 (1) 
 (3) 
 (1) 
 (2)
 (2) 
 (2)

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржава у два нивоа: квалификације и финале. У квалификацијама учествују сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар ће са три могућа скока на свакој висини покушати да постигне одговарајућу квалификациону норму. Такмичари које прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је број такмичара који су прескочили норму мањи од 12 (број учесника у финалу) разлика се попуњава онима које су постигли резултате најближе квалификационој норми. Као и код других такмичења у скоковима, такмичари који не успеју прескочити са три узастопна покушаја (без обзира на висину) ће бити елиминисани. Квалификације и финале се одржавају се у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(20. август 2008)

Најбољи резултати у 2008. години 
Десет најбољих такмичара у скоку мотком 2008. године пре такмичења (20. августа 2008), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ. 2008

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале је 5,75 метара. Норму нико није прескочио (КВ), а сви су се пласирали према постигнутом резултату(кв).

 Подебљани лични рекорди такмичара, означавају да је тај резултат био у национални рекорд земље коју представља у том тренутку.

Финале 
У финалу је учествовало 13 такмичара.,

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Скок мотком на Летњим олимпијским играма